Punk Goes Pop 3 — десятый сборник из серии Punk Goes…, выпущенный на лейбле Fearless Records 2 ноября 2010 года и состоящий из каверов различных поп-панк и пост-хардкор групп на песни исполнителей поп-музыки. В хит-парадах сборник достиг 6 позиции в Top Rock Albums, 4 в Top Independent Albums и 28 в Billboard 200.

Список композиций

Бонус диск 
 «Epiphany» — The Word Alive (Fearless Records)
 «Smokahontas» — Attack Attack! (Rise Records)
 «Come Back to Me» — Amely (Fearless Records)
 «We Are Life» — Emarosa (Rise Records)
 «Creatures» — Motionless in White (Fearless Records)
 «Surroundings» — My Ticket Home (Rise Records)
 «I’m Not Dead Yet» — For All Those Sleeping (Fearless Records)
 «Lost in Existence» — Scarlett O’Hara (Rise Records)
 «Letters and Love Notes» — Go Radio (Fearless Records)
 «Behind Locked Doors» — Ten After Two (Rise Records)

Примечания 

Сборники 2010 года
Сборники на английском языке